Maule (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Yvelines
Maule (regio), een regio van Chili
Maule (Chili), een gemeente in de Chileense regio Maule
Maule (rivier), een rivier in Chili